Förlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Förlången, Småland, sjö i Emmaboda kommun,  (14,5 ha)
Förlången (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (35,1 ha)
Förlången (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (19,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn